

Przypisy 

 
województwo zachodniopomorskie